«Famous Last Words» — второй сингл рок-группы My Chemical Romance из альбома The Black Parade. На съёмках клипа к этой песне вокалист Джерард Уэй порвал связки на ноге, а ударник Боб Брайар получил ожоги третьей степени.

Музыкальное видео 
Официальное видео Famous Last Words было снято Сэмюэлем Байером. Клип является логическим продолжением клипа на песню «Welcome to the Black Parade». Декорации Black Parade значительно повреждены и горят. Все последователи Black Parade покинули группу, музыканты в отчаянии. Джерард Уэй выглядит особенно удручающе, на его лице макияж, подобый макияжу пациента из «Welcome to the Black Parade». Его глаза широко раскрыты, он выглядит обезумевшим. В некоторых кадрах клипа на его лице маска-череп. Окружающая группу обстановка постепенно ухудшается, становится больше грязи, песка, огня.

Хотя видео стало более эффектным, чем предыдущее, поклонниками оно было расценено, как самое темное видео, созданное группой. В интервью, посвящённым клипу, Джерард Уэй говорил, что песня и видео были созданы „в самый темный период в карьере группы“ ().

Во время съемок барабанщик Боб Брайар повредил ногу, получив ожоги второй и третьей степени, но все же остался и участвовал в съемках до конца (позже это привело к гангрене). Джерард получил разрыв связок голени и стопы из-за Фрэнка Айеро, налетевшего на него, когда тот стоял на коленях. После этого Уэй несколько дней находился в больнице. Джерард вспоминает, что во время съемок они были подавлены из-за окружающего их огня. После выписки из больницы врачи запретили музыкантам выступать в Сан-Диего, где планировался концерт.

Премьера видео в США состоялась на Total Request Live 11 января 2007 года. Американская версия видео отличается от британской только тем, что в ней полностью вырезан эпизод с ожогом Брайара. Эта версия стала транслироваться на британском телевидении или, по крайней мере, на музыкальных каналах Scuzz ТВ и Kerrang! TV. Видео также было просмотрено более 115 миллионов раз на YouTube. По состоянию на 19 января она является четвёртым самым популярным клипом в разделе «Музыка» (за такое видео «Girlfriend» от Аврил Лавин и видео MCR «Teenagers»), и 7-м самым популярным клипом на сайте.

Обзор 
Песня была использована для нового сезона коммерческого HBO и была в загружаемом пакете треков для версии Xbox 360 Guitar Hero II наряду с «Teenagers» и «This Is How I Disappear». Музыкальное видео «Welcome to the Black Parade» и «Famous Last Words» были сняты друг за другом. Оба они были сняты в Дауни, Калифорния. Первоначально MCR называли второе видео из альбома тайной и говорили, что они не могут раскрыть её. Позже было объявлено, что «тайное» второе видео с нового альбома MCR «The Black Parade» будет «Famous Last Words», режиссёр Сэмюэл Байер, работавший до этого с «Welcome to the Black Parade». Пока снимали видео, группа ещё не могла принять решение о названии песни.

Список композиций 

Version 2 (CD and 7" vinyl)

Version 3 (7" vinyl)

Version 4 (CD)

Version 5 (digital download)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт My Chemical Romance

Песни 2007 года
Синглы My Chemical Romance
Синглы Reprise Records
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart